Jan Sapieha kan syfta på:

 Jan Piotr Sapieha (1569–1611), polsk-litauisk adelsman
 Jan Stanisław Sapieha (1589–1635), polsk-litauisk adelsman
 Paweł Jan Sapieha (1609/1610–1665), polsk-litauisk adelsman
 Kazimierz Jan Sapieha (1637/1642–1720), polsk-litauisk adelsman
 Jan Kazimierz Sapieha (1600-talet–1730), polsk-litauisk adelsman
 Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751), polsk-litauisk adelsman